После дискуссии об участии Эстонии на конкурсе песни Евровидении 2009 из-за участия России в вооружённом конфликте в Южной Осетии, Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация из-за публичных требований сообщила об участии на конкурсе, который прошёл в Москве. 

В августе 2008 года министр культуры Эстонии Лайне Рандъярв сообщила о возможном бойкоте прибалтийских стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Позже Латвия упрекнула в бойкоте и выразила своё желание принять участие на Евровидении 2009. 

В сентябре 2008 года прошёл публичный опрос об участии Эстонии на Евровидении 2009. 66% опрошенных выразили желание участвовать на конкурсе. Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация позже публично представила требование принять участие на Евровидении 2009 в мае. Победитель национального отбора Eesti Laul, который был проведён впервые в 2009 году, представил Эстонию на конкурсе. Им стала эстонская группа Urban Symphony с песней "Rändajad" (Странники), написанной Свеном Лыхмусом и набравшей 82% голосов в финале национального отбора.

Национальный отбор 
Eesti Laul 2009 стал 1-м национальным отбором от Эстонии на конкурс песни Евровидение, в данном случае на конкурс песни Евровидение 2009. Он прошёл 7 марта 2009 года на канале ETV, хорошо вещающий онлайн на сайте err.ee и на официальном сайте конкурса песни Евровидение eurovision.tv..

Участники 
14 октября 2008 года Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация открыла приём заявок артистов и композиторов и их записей песен до 8 декабря 2008 года. Все артисты и композиторы должны были иметь эстонское гражданство или быть резидентами Эстонии. Из 110 добровольцев жюри из 11 человек отобрало 10 финалистов. Они были объявлены 11 декабря 2008 года. В жюри входили Тимо Штайнер, Ове Петерсель, Сиим Нестор, Тоомас Пуна, Эрик Морна, Ингрид Котла, Каупо Карельсон, Вальнер Вальме, Стен Шепилов, Койт Раудсепп и Хелен Силдна.

Из всех участников были артисты, представлявшие Эстонию на Евровидении прошлых лет: Köök, представлявший Эстонию в составе группы Ruffus на Евровидении 2003, Лаура, представлявшая Эстонию на Евровидении 2005 в составе группы Suntribe и Лаури Пихлап, представлявший Эстонию на Евровидении 2001 в составе группы 2XL с Танелем Падаром и Дэйвом Бентоном.

Финал 
Финал состоялся 7 марта 2009 года в студии Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации в Таллине, организовынный Генри и Робертом Кырвитсами. Песни отбирались в два раунда. В первом раунде голосовали жюри и телезрители (соотношение 50/50), отобрав две лучшие песни. Ими стали Rändajad, исполненная группой Urban Symphony, и "See päev", исполненная группой Traffic. Публичное голосование в первом раунде зарегистрировало 26,475 голосов. В жюри, голосовавшем в первом раунде, входили Анне Эрм, Яанус Ныгисто, Биргит Ыйгемеэль, Сиим Нестор, Маре Вяльятага, Ове Петерсель, Хелен Силдна, Ардо Ран Варрес, Марью Маринель Куут, Эрик Морна и Яагеп Креем.

Евровидение 2009 
На конкурсе песни Евровидении 2009 Эстонию представила группа Urban Symphony с песней Rändajad. Эстония выступала во втором полуфинале под 18-м номером, после Украины и перед Нидерландами. Эстония прошла в финал впервые за всю историю своего участия с 2004 года. 

В финале группа Urban Symphony с песней Rändajad выступала под 15-м номером, после Мальты и перед Данией и заняла 6-е место. Всего Эстония получила 124 балла от жюри и 129 баллов от телезрителей.

Баллы, данные Эстонией

2-й полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки
 Eurovision 2009 Official Site

2009 год в Эстонии
Страны на «Евровидении-2009»